«I Don’t Search I Find» () — песня, записанная американской певицей Мадонной для её четырнадцатого студийного альбома Madame X. Песня была написана и спродюсирована самой певицей совместно с Мирвэ Ахмадзаем.

История 
6 декабря 2019 года был выпущен сборник с тремя ремиксами Honey Dijon. Песня стала четвёртой подряд записью с альбома, которая вошла в первую десятку чарта Billboard Dance Club Songs. В феврале 2020 года песня возглавила данный чарт и стала пятидесятым рекордным синглом № 1 для Мадонны, певица стала единственным музыкантом в истории, 50 раз возглавлявшим отдельно взятый чарт Billboard и единственным музыкантом, имеющим, как минимум, один хит № 1 в чартах Billboard в пяти различных десятилетиях (80-е, 90-е, 00-е, 10-е и 20-е).

1 мая 2020 года был выпущен сборник с новыми ремиксами на песню.

22 мая 2020 года песня была выпущена в качестве четвёртого сингла с альбома в Италии.

Критика 
28 декабря был опубликован список лучших песен года по мнению New York Post, «I Don’t Search I Find» заняла восьмую позицию, также ранее в обзоре на альбом песня была выделена как одна из самых удачных с альбома, рецензент назвал её EDM-продолжением Confessions on a Dance Floor и дип-хаус «Vogue» с эффектом диско-шара.

Турне 
Песня была включена в сет-лист тура Madame X Tour. В номере на песню Мадонна выступала в кожанном пальто с повязкой на один глаз. По сюжету её преследовали с целью допроса одетые детективами танцоры.

Версии и ремиксы

Участник записи 
По данным с альбома Madame X.

 Мадонна — автор, вокал, продюсер
 Мирвэ — автор, продюсер

Чарты

История релизов

См. также 
 Список танцевальных хитов № 1 2020 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 

Песни 2019 года
Песни Мадонны
Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Мирвэ
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs